Jméno Alfred Hoppe se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Alfred Hoppe (hráč kriketu) (1830–1919), anglický hráč kriketu
 Alfred Hoppe (spisovatel) (1869–1929), rakouský římskokatolický duchovní a spisovatel 
 Alfred Hoppe (malíř) (1906–1985), německý malíř a grafik